Losiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Losowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Losiwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Losiwka (Pidwolotschysk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Losiwka (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Losiwka (Kosjatyn)